Пао́ла Тарбэ́й Го́мес (; 29 ноября 1970, Хьюстон, Техас, США) — американская актриса, фотомодель и телеведущая.

Биография 
Паола Тарбэй Гомес родилась 29 ноября 1970 года в Хьюстоне (штат Техас, США) в семье латиноамериканского происхождения, а в 1980 году они переехали в Боготе (Колумбия). У Паолы есть младший брат — композитор Хуан Гэбриел Тарбэй. 

Паола получила актёрское образование в Голливуде, штат Калифорния.

Карьера 
Паола начала свою карьеру в качестве фотомодели в 1991 году. В том же году Тарбэй победила на конкурсе красоты «Мисс Колумбия» и 2-е место в «Мисс Вселенная».

Паола дебютировала в кино в 1994 году, сыграв роль специальной гостьи в телесериале «». В 2008—2012 года Тарбэй сыграла роль Синди Ли в телесериале «Тайная жизнь американского подростка». Всего она сыграла в 2 фильмах и телесериалах.

Также Паола является телеведущей.

Личная жизнь 
С 24 декабря 1994 год а Паола замужем за Алехандро Эстрада. У супругов есть двое детей — дочь София Эстрада (род. 1996) и сын Эмилио Эстрада (род. 2000).

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Паолы Тарбэй